Marieholm (Skåne), een plaats in het Zweedse landschap Skåne
 Marieholm (Småland), een plaats in het Zweedse landschap Småland
 Marieholms Bruk, een Zweedse fabriek, tegenwoordig voornamelijk bekend als botenbouwer